Sulphur Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Sulphur Creek (Alabama), in Limestone County, Bundesstaat Alabama
 Sulphur Creek (Georgia), im Troup County, Bundesstaat Georgia
 Sulphur Creek (Illinois), im Marion County, Bundesstaat Illinois
 Sulphur Creek (Aliso Creek), im Orange County, Bundesstaat Kalifornien
 Sulphur Creek (Kansas), im Washington County, Bundesstaat Kansas
 Sulphur Creek (Michigan), im Monroe County, Bundesstaat Michigan